Ли На — победительница турнира.

Виктория Азаренко защищала два своих титула, но уступила в четвертьфинале.

Общая информация 
Победив в третьем раунде Даниэлу Гантухову, Серена Уильямс побила рекорд Маргарет Корт по количеству выигранных матчей на этом турнире (60).

Ни одна из трёх первых ракеток посева не вышла даже в полуфинал австралийского турнира впервые с 1997 года (тогда последняя представительница «большой тройки» проиграла в четвёртом раунде).

Эжени Бушар стала первой теннисисткой, представляющей Канаду с 1992 года, дошедшей до четвертьфинала турнира Большого Шлема (тогда Патрисия Хи пробилась в эту стадию на US Open), и второй в «Открытой эре» представительницей этой страны, вышедшей в полуфинал турнира Большого Шлема (первой была Карлинг Бассет-Сегусо, сыгравшая на этой стадии на US Open-1984).

Усилиями Доминики Цибулковой список стран, чьи представительницы играли в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде, пополнился Словакией. Ранее словачки уже успели сыграть в финалах соревнованиях этой серии в женском парном и смешанном парном разряде.

Ли На в третий раз за последние четыре сезона добралась до титульного матча в рамках австралийского турнира.

В пятый раз за последние десять в титульном матче одна из соперниц проиграла сет, не взяв в нём ни гейма (4 — в реальной борьбе, 1 — из-за собственного отказа).

Посев 

  Серена Уильямс (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Ли На (Титул)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Петра Квитова (Первый раунд)
  Сара Эррани (Первый раунд)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Слоан Стивенс (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро ''(Третий раунд)

<ol start="17">
 Саманта Стосур ''(Третий раунд)
 Кирстен Флипкенс ''(Второй раунд)
 Светлана Кузнецова ''(Первый раунд)
 Доминика Цибулкова ''(Финал)
 Сорана Кырстя ''(Первый раунд)
 Екатерина Макарова ''(Четвёртый раунд)
 Елена Веснина ''(Первый раунд)
 Кайя Канепи ''(Первый раунд)
 Ализе Корне ''(Третий раунд)
 Луция Шафаржова ''(Третий раунд)
 Джейми Хэмптон (Отказ)
 Флавия Пеннетта ''(Четвертьфинал)
 Анастасия Павлюченкова ''(Третий раунд)
 Эжени Бушар ''(Полуфинал)
 Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
 Магдалена Рыбарикова ''(Второй раунд)
 Бояна Йовановски (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый раунд)  Ярмила Гайдошова (Первый раунд)  Кейси Деллакква (Четвёртый раунд)  Оливия Роговска (Второй раунд)  Сторм Сандерс (Первый раунд)  Тан Хаочэнь (Первый раунд)  Сачия Викери (Первый раунд)  Полин Пармантье (Первый раунд)  Вера Звонарёва (PR, Первый раунд)  Чжань Юнжань (PR, Первый раунд) Победители квалификационного отбора 

  Ирина-Камелия Бегу (Первый раунд)  Белинда Бенчич (Второй раунд)  Карина Виттхёфт (Первый раунд)  Луция Градецкая (Второй раунд)  Зарина Дияс (Третий раунд)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  Ана Конюх (Первый раунд)
  Алла Кудрявцева (Второй раунд)
  Катажина Питер (Первый раунд)
  Катерина Синякова (Первый раунд)
  Анна Татишвили (Первый раунд)
  Хезер Уотсон (Первый раунд)
  Ирина Фалькони (LL, Второй раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Мария Кириленко (Травма колена)
  Ромина Опранди
  Надежда Петрова (Личные причины)
  Урсула Радваньская (Травма плеча)
  Мария-Тереса Торро-Флор
  Джейми Хэмптон (Травма бедра)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Полона Херцог ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые